Die zweite Ausgabe des East and Central African Senior Challenge Cups 1969, auch Challenge Cup, fand vom 27. September bis zum 4. Oktober 1969 in Uganda statt. Vier ost- und mittelafrikanische Mannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters im Fußball. Gastgeber Uganda gewann seinen zweiten Titel. Der East and Central African Senior Challenge Cup gilt als Nachfolgeturnier des Gossage Cup und Vorläufer des CECAFA-Cups.

Spielmodus 

Die vier teilnehmenden Länder spielten in einer Gruppenphase um den Titel des Ost-/Mittelafrikameisters.

Turnier 

|}

|}

Ost-/Mittelafrikameister 1969Uganda

Weblinks 

 Das Turnier auf www.rsssf.com

CECAFA-Cup
Fußballveranstaltung 1969
Fußball (Uganda)
Sportveranstaltung in Uganda